Катульский — славянская фамилия. Женская форма Катульская.

 Катульский, Алексей Владимирович (род. 1977) — российский футболист

 Катульская, Елена Климентьевна (1888—1966) — русская, советская оперная и камерная певица, педагог. Сестра геолога В. К. Котульского (1879—1951).

См. также 
 Котульский